Ki  o txi en xinès, 'alè', força vital en la filosofia d'Extrem Orient
 Ki (divinitat), deessa sumèria
 KI, acrònim del Iodur de potassi
 .ki, domini de primer nivell territorial de Kiribati
 ki, romanització del caràcter sil·làbic japonès き